Příjmení Dawkins nese více různých osobností:

 Jimmy Dawkins (1936–2013) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Richard Dawkins (* 1941) – britský zoolog, etolog a biolog
 Richard MacGillivray Dawkins (1871–1955) – britský archeolog

Externí odkazy